Алексик — фамилия. Известные носители:

 Алексик, Андрей Андреевич (род. 1939) — советский и украинский оперный певец (бас), педагог, народный артист РСФСР.
 Алексик, Шеннон (род. 1976) — канадская кёрлингистка.